Núcleo de Estudos da Violência - centro de apoio à pesquisa científica voltada para a discussão de temas relacionados à violência, democracia e direitos humanos fundado em 1987 e situado na Universidade de São Paulo
Nev Schulman - produtor, ator e fotógrafo estadunidense

Desambiguação